Saint-Amé o Saint-Aimé, que significa en idioma francés con San Amado, puede referirse a diversos lugares en países francófonos:

Topónimos

( Quebec) 
 Saint-Aimé, municipio de Montérégie Este.
 Saint-Aimé-des-Lacs, municipio de Capitale-Nationale.
 Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles, municipio de Laurentides.
 Saint-Aimé-de-Kingsey-Falls, población de Estrie.

Saint-Amé, comuna de Vosgos.